Darin peut faire référence à :

Patronyme 
 Bobby Darin, un chanteur américain ;
 Ricardo Darín, un acteur argentin.

Pseudonyme 
 Darin, un chanteur suédois ;

Toponyme 

 Darin (ou Daraïn), une ville saoudienne de l'île de Tarout, dans le golfe Persique

Homonymie de patronyme